François Delpech kan syfta på:

* François Delpech (1778–1825), fransk litograf
 François Delpech (1935–1982), fransk judaist
 François Delpech (född 1945), fransk historiker